Love Me steht für:

 Love Me!, schwedischer Spielfilm (1986)
 Love Me (Justin-Bieber-Lied), Popsong von Justin Bieber (2003)
 Love Me (Lena-Meyer-Landrut-Lied), Popsong von Lena Meyer-Landrut (2010)